Boycott kan avse:

 Charles Boycott (1832–1897), en brittisk egendomsförvaltare i County Mayo på Irland
 Boycott (2001) – en amerikask TV-film från 2001 om bussbojkotten i Montgomery

Se även
 Bojkott